Кубок Наследного принца Катара 2013 — 19-й розыгрыш Кубка Наследного принца Катара, проходивший с 27 апреля по 6 мая. В соревновании приняли участие 4 лучшие команды Катара по итогам Лиги звёзд Катара 2012/2013.

Участники 
 Ас-Садд : чемпион Лиги звёзд Катара 2012/2013
 Лехвия : 2-е место в Лиге звёзд Катара 2012/2013
 Аль-Джаиш : 3-е место в Лиге звёзд Катара 2012/2013
 Эр-Райян : 4-е место в Лиге звёзд Катара 2012/2013

Детали матчей

1/2 финала

Финал

Примечания 

Футбол в Азии в 2013 году
Спорт в Катаре в 2013 году
Кубок наследного принца Катара
Апрель 2013 года
Май 2013 года